Mulberry puede referirse a:

Empresas
 Mulberry, empresa británica de moda de lujo.

Lugares
 Mulberry (Carolina del Sur), lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Sumter, Carolina del Sur, EE. UU.
 Mulberry (Carolina del Norte), lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Wilkes, Carolina del Norte, EE. UU.
 Mulberry (Ohio), lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Clermont, Ohio, EE. UU.
 Mulberry (Oklahoma), lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Adair, Oklahoma, EE. UU.
 Mulberry (Florida), ciudad ubicada en el condado de Polk, Florida, EE. UU.
 Mulberry (Arkansas), ciudad ubicada en el condado de Crawford, Arkansas, EE. UU.
 Mulberry (Kansas), ciudad ubicada en el condado de Crawford, Kansas, EE. UU.
 Mulberry (Indiana), pueblo ubicado en el condado de Clinton, Indiana, EE. UU.
 Mulberry Grove (Illinois), villa ubicada en el condado de Bond, Illinois, EE. UU.
 Mulberry Street, calle principal del bajo Manhattan, Nueva York, EE. UU.
 Mulberry (Alabama), comunidad no incorporada en el condado de Crenshaw, Alabama, EE. UU.

Otros
 Puerto Mulberry, tipo de puerto artificial construido durante la Segunda Guerra Mundial.